G40 peut faire référence à :

Automobile 
 Polo G40, une version de la Volkswagen Polo II (1987-1990) puis de Volkswagen Polo III (1991-194)

Domaine militaire 
 HMS Lively (G40), un destroyer de la Royal Navy ;
 NAM Bahia (G40), un embarcation de débarquement de la Marine brésilienne.

Médecine 
 Épilepsie, d’après la Classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres